SMS Schwalbe ist der Name von zwei Kriegsschiffen:

* ein Kanonenboot II. Klasse der Preußischen und der Kaiserlichen Marine, siehe SMS Schwalbe (1860)
 ein Kleiner Kreuzer der Kaiserlichen Marine, siehe SMS Schwalbe (1887)

Siehe auch

 Schwalbe